Oyen steht für:

 Oyen (Alberta), Ort in der kanadischen Provinz Alberta

Oyen ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius van Oyen (1886–1954), deutscher Sportschütze
 Hendrik van Oyen (1898–1980), niederländischer reformierter Theologe
 Luca Oyen (* 2003), belgischer Fußballspieler
 Petra van Oyen (* 1961), deutsche Tennisspielerin, Moderatorin und Unternehmerin
 Sofie Oyen (* 1992), belgische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Ooyen
 Øyen